Bain puede referirse a:

 Bain (apellido), apellido inglés.
 Bain de Valle, un personaje ficticio creado por J. R. R. Tolkien para su legendarium.
 Bain & Company, una firma de consultoría estratégica global.
 Bain-de-Bretagne, una comuna en el departamento de Ille y Vilaine (Bretaña).